Leskino (plaats), een dorp in de Russische oblast Smolensk (district Gagarinski)
 Leskino (poolstation), een voormalig poolstation in het noorden van Midden-Siberië